Латіша Чжань та Іван Додіг виграли два попередні турніри, але цьогоріч вони вибули в першому колі. 

Змагання змішаних пар проводилося вперше з  2019 року, після скасованого  через пандемію COVID-19 турніру 2020 року. Сітка включала 16 пар замість звичних 32-х.

Титул виграла британсько-американська пара Джо Солсбері та Дезіре Кравчик, здолавши в фіналі російську пару Олена Весніна / Аслан Карацев з рахунком 2–6, 6–4, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
Перед турніром
  Габріела Дабровскі /  Мате Павич → їх замінили   Габріела Дабровскі /  Люк Савілль
  Коко Вандевей /  Юрген Мельцер → їх замінили  Лаура Зігемунд /  Сандер Жійє

Посилання
Основна сітка

Зовнішні посилання

Mixed Doubles
French Open - Mixed Doubles
French Open - Mixed Doubles